Соната для фортепіано № 8, до мінор, op. 13 — соната Л. ван Бетховена, вперше опублікована як «Велика патетична соната» (1799) і також відома як «Патетична соната».
 Патетична соната — п'єса М. Куліша (1929).